Габриэ́ль, также Габрие́ль (, ) — мужское и женское имя еврейского происхождения, вариант ветхозаветного имени . Также фамилия.

Носители имени 
 Габриэль (наст. имя Луи́за Габриэ́ль Бобб; род. 1970) — английская певица.
 Габриэль — персонаж сериала «Зена — королева воинов».

Носители фамилии 
 Габриэл, Адам (род. 2001) — чешский футболист.
 Габриэль, Александр Михайлович (род. 1961) — русский поэт.
 Габриэль, Анна (род. 1975) — каталонский политик.
 Габриель Давид Игнатьевич — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, 1937 года рождения, председатель Акмолинского совета федерации профсоюзов, г. Акмола.
 Габриэль, Жак (1667—1742) — французский архитектор.
 Габриэль, Жак-Анж (1698—1782) — французский архитектор, член Академии архитектуры, королевский архитектор.
 Габриэль, Зигмар (род. 1959) — немецкий политик, член СДПГ.
 Габриэль, Игор (род. 1999) — бразильский футболист.
 Габриель, Кристиан (род. 1975) — немецкий шахматист, гроссмейстер.
  (1902—1987) — австрийский философ.
 Габриэль, Мария (род. 1979) — болгарский европейский политик.
 Габриел, Петр (род. 1973) — чешский футболист.
 Габриэль, Пьер (1933—2015) — французский и швейцарский математик.
 Гэбриэл, Рубен (род. 1990) — нигерийский футболист.
 Габриэль, Рут (род. 1975) — испанская актриса.
 Габриэль де Анда, Франсиско (род. 1971) — мексиканский футболист.

Фильмы 
 «» — фильм Хассе Экмана (Швеция, 1954).
 «» — фильм художницы Агнес Мартин (1976).
 «» — фильм Патриса Шеро с Изабель Юппер в главной роли (Франция, 2005).
 «Габриэль» (в русском прокате «Ангел света») — мистический боевик Шейна Эббесса (Австралия, 2007).
 «» — телевизионный сериал с Анхеликой Селая в главной роли (США, 2008—2009).
 «Габриэль» — фильм  (Канада, 2013).
 «» — фильм для детей Миколая Харемски (Польша, 2013).

Другое 
 «Габриэль» — израильская противокорабельная крылатая ракета, поступившая на вооружение в 1960-х годах.
 «» — ураган 1989 года.
 «» — тропический шторм 1995 года.
 «» — ураган 2001 года.
 «» — тропический шторм 2007 года.

См. также